Кубок Англии 1928/1929 () — 54-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Болтон Уондерерс», в финале победивший «Портсмут» со счётом 2:0.

Календарь турнира

Первый раунд 
В первом основном раунде турнира в борьбу вступил 41 клуб из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, а также 25 клубов из нижних дивизионов, не входящих в Футбольную лигу, но прошедших квалификационные раунды. Клубы Третьего дивизиона «Нортгемптон Таун» и «Суиндон Таун» получили прямые путёвки в третий раунд, а клуб «Нельсон» вообще не принял участие в розыгрыше турнира в этом сезоне. Также в первый раунд получили приглашения клубы «Нортфлит Юнайтед» и «Лейтон», не входившие в Футбольную лигу.

34 матча первого раунда прошли в субботу, 24 ноября 1928 года. Один из них закончился вничью,  переигровка состоялась 28 ноября.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в субботу, 8 декабря 1928 года. Два из них закончились вничью, переигровки состоялись на следующей неделе.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу за трофей вступили 44 клуба из Первого и Второго дивизионов, а также 2 клуба из Третьего дивизиона («Нортгемптон Таун» и «Суиндон Таун»). Также в этот раунд получил приглашение любительский клуб «Коринтиан».

32 матча третьего раунда прошли в субботу, 12 января 1929 года. В восьми из них не удалось выявить победителя, переигровки состоялись на следующей неделе. Противостояние команд «Миллуолл» и «Нортгемптон Таун» потребовало двух переигровок.

Четвёртый раунд 
16 матчей четвёртого раунда прошли в субботу, 26 января 1929 года. Пять из них закончились вничью, переигровки состоялись 31 января.

Пятый  раунд 
Восемь матчей пятого раунда прошли в субботу, 16 февраля 1929 года. В трёх из них были зафиксированы ничьи, переигровки состоялись 20 февраля.

Шестой  раунд 
Четыре матча шестого раунда прошли в субботу, 2 марта 1929 года. Два из них закончились со счётом 1:1, что потребовало переигровок, которые прошли 6 марта.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли в субботу, 23 марта 1929 года.

Финал 

Финал турнира прошёл 27 апреля на стадионе «Уэмбли». В нём встретились клубы «Болтон Уондерерс» и «Портсмут». Победу со счётом 2:0 одержал «Болтон».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1928
Футбол в Англии в сезоне 1928/1929
Футбол в Европе в 1928 году
Футбол в Европе в 1929 году